Família d'artistes que inclou.

 Felip Vallmitjana, teixidor
 Venanci Vallmitjana i Barbany, escultor
 Agapit Vallmitjana i Abarca (Barcelona, 20 de febrer de 1860-1915)
 August Vallmitjana i Abarca, enginyer químic
 August Vallmitjana i Garrido (Barcelona 1894-?, 1951?), pintor paisatgista
 August Vallmitjana i Faja (Barcelona 1914-?,1981), fotògraf resident a l'Argentina
 Hubert Vallmitjana i Garrido (Barcelona 1898-?), pintor i decorador 
 Hubert Vallmitjana i Bàrcia (Barcelona 1922), pintor 
 Agapit Vallmitjana i Barbany, escultor
 Pere Casas i Abarca
 Agapit Casas i Abarca

 Frederic Vallmitjana (1887-?), orfebre
 Juli Vallmitjana i Colomines, dramaturg, orfebre i pintor
 Abel Vallmitjana i Vallès (Barcelona, 1910-Arezzo, Toscana, 1974), pintor i escultor
 Marta Vallmitjana i Alemany (Barcelona, 1934), arquitecta i urbanista
 David Vallmitjana i Vallès (Barcelona 1903-Buenos Aires, 1985)

Referències 

Famílies